

Sigle 
 Hypervelocity Star – Stella iperveloce
 Sindrome da iperventilazione

Codici 
 HVS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hartsville, Carolina del Sud (Stati Uniti)